Riolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riolândia (ort), São Paulo, 
 Riolândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar